Amares pode ser:
 Amares - um município português;
 Amares (vila) - uma vila portuguesa do Município de Amares;
 Amares - uma antiga freguesia portuguesa;
 Amares e Figueiredo - freguesia portuguesa do Município de Amares

Desambiguação